Ртутьтристронций — бинарное неорганическое соединение
стронция и ртути
с формулой SrHg,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ в инертной атмосфере:

Физические свойства 
Ртутьтристронций образует кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа P nma,
параметры ячейки a = 0,8523 нм, b = 1,108 нм, c = 0,7405 нм, Z = 4,
структура типа карбида трижелеза FeC
.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 458°C .

Примечания 

Соединения стронция
Соединения ртути
Интерметаллиды